

Entreprise 
Bic peut faire référence à :
 Bic, entreprise française ;
 Équipe cycliste Bic, équipe française de cyclisme sur route de 1967 à 1974, sponsorisée par l'entreprise Bic ;
 bic, autre nom du stylo à bille (employé couramment en tant que nom commun en France et en Belgique).

Toponyme

Le Bic, une ancienne municipalité du Québec, annexée à la ville de Rimouski en 2009 ;
 Parc national du Bic, un parc national du Québec à l'ouest de Rimouski ;
 Rivière du Bic, un affluent du littoral sud-est du Saint-Laurent, se deversant dans la ville de Rimouski, dans la MRC de Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada ;
 Havre du Bic, un havre situé dans le secteur Le Bic de la ville de Rimouski.

Bîc, une rivière moldave, affluent du Dniestr.

Sigle 

BIC est un sigle qui peut faire référence à :
 Bank Identifier Code dans la norme ISO 9362, code d'identification des banques ;
 Bayesian Information Criterion (en français, critère d'information bayésien), critère statistique permettant d'opérer une sélection parmi plusieurs modèles ;
 bénéfices industriels et commerciaux, en droit fiscal français ;
 ;
  ;
 Bordeaux Imaging Center.

Voir aussi 
 Bicuculline, antagoniste des neurotransmetteurs GABAA.

Homonymie d'hydronyme